Prähofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Prähofer (1920–2005), deutscher Maler, Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller
 Sybille Prähofer (* 1972), österreichische Politikerin (ÖVP)